GH, Gh eller gh kan syfta på:

 GH – ett polypeptidhormon som bildas i hypofysens framlob, se tillväxthormon
 GH – IATA:s kod för Ghana Airways
 GH – landskod för Ghana
 GH – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Ghana
 .gh – nationell toppdomän för Ghana
 GH – en studentnation till Uppsala universitet, se Gästrike-Hälsinge nation
 GH (misstänkt i Palmemordet)